Игорь Николаевич Касья́нов (род. 27 июня 1961 года) — российский политический деятель. Депутат Госдумы V созыва, 1-й заместитель председателя Союза Садоводов России.

Биография 
 Родился 27 июня 1961 года в Кирове.
 Окончил Кировский политехнический институт в 1983 году.
 1983 — 1985 — работал на предприятии «Кировэнерго». До 1984 года инженер службы путей электрических сетей, c 1984 старший инженер производственно-технической службы.
 1985 — 1992 — работал в молодёжных организациях, включая ВЛКСМ.
 1992 — 2006 — директор АОЗТ (в последующим ОАО) «Спутник» в Кирове.
 2006 — 2007 — депутат Кировского Законодательного Собрания от партии «Справедливая Россия», также являлся председателем совета регионального отделения той же партии.
 В 2007 году в связи избранием Касьянова в Госдуму V созыва от партии «Справедливая Россия», он досрочно сложил с себя полномочия депутата Законодательного Собрания Кировской области. В думе стал членом Комитета по экономической политике и предпринимательства.
 В 2011 году решил принять участие в праймериз ОНФ.
 В 2012 году председатель Российской партии садоводов.

Ссылки 
 Профиль на сайте Государственной Думы
 Биография И.Н.Касьянова 
 Сайт Законодательного Собрания Кировской области

Примечания 

Члены «Справедливой России»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва